Мігель Прімо де Рівера
 Хосе Антоніо Прімо де Рівера
 Джо Прімо
 Джибеллі Прімо Анжелович